Beresford se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pamela Beresford
 Thomas P. Beresford